John Gillies Mark Grahame, ameriški hokejist, * 13. avgust 1975, Denver, Colorado, ZDA.

Grahame je bil leta 1994 kot 229. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je v ligi NHL branil štiri sezone. Skupno je v ligi NHL, kjer odigral osem sezon, tudi za kluba Tampa Bay Lightning in Carolina Hurricanes, branil na 224-ih tekmah rednega dela in šestih tekmah končnice. V sezoni 2003/04 je s Tampa Bay Lightningi osvojil Stanleyjev pokal.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006 in svetovnih prvenstvih 1996 in 2007. Na prvenstvu leta 1996 je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo.

Tudi njegov oče Ron je bil vratar v ligi NHL.

Pregled kariere

|-
| Sioux City Musketeers
| USHL
| 93/94
|
| 20
|
| 0
| 1
| 1
| 23
| 3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 94/95
|
| 28
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.79
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 95/96
|
| 29
|
| 0
| 1
| 1
| 22
| 2.42
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
|
| 
| 
| 
|
| 6.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 96/97
|
| 37
|
| 0
| 3
| 3
| 22
| 3.66
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 97/98
|
| 55
|
| 0
| 2
| 2
| 18
| 3.22
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 98/99
|
| 48
|
| 0
| 0
| 0
| 31
| 2.90
| .896
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.38
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
|
| 24
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.46
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 99/00
|
| 27
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.38
| .902
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50
| .917
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.57
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 00/01
|
| 16
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 3.16
| .899
|
| 17
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.65
| .923
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 01/02
|
| 19
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.89
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 02/03
|
| 23
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.71
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 9
| 2.23
| .920
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.08
| .958
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 03/04
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.06
| .913
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.53
| .882
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 05/06
|
| 57
|
| 0
| 1
| 1
| 14
| 3.06
| .889
|
| 4
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.79
| .847
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 1
|
| 
| 
| 
|
| 3.00
| .880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
|
| 28
|
| 0
| 3
| 3
| 2
| 2.85
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 7
|
| 
| 
| 
|
| 2.79 
| '''892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 07/08
|
| 17
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.75
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 07/08
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.04
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| KHL
| 08/09
|
| 20
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.86
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Phantoms
| AHL
| 09/10
|
| 12
|
|
|
|
|
| 2.84
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Erie Monsters
| AHL
| 09/10
|
| 14
|
|
|
|
|
| 3.44
| .884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Erie Monsters
| AHL
| 10/11
|
| 34
|
|
|
|
|
| 2.39
| .911
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.58
| .918
|}

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Ameriški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Adirondack Phantoms
Hokejisti Lake Erie Monsters
Zmagovalci Stanleyjevega pokala